Le terme « avoir » désigne :
en grammaire : un auxiliaire de la langue française, ainsi qu'un verbe ayant de nombreuses significations, souvent liées à la notion de propriété ;
en économie : un avoir est un document équivalent à une reconnaissance de dette. 

en:French conjugation#Avoir